Palmar (rijeka), rijeka u Venezueli
 Palmar (grad u Kolumbiji), u departmanu Santander
 Palmar (selo u Urugvaju), u departmanu Soriano
 Palmar Arriba, grad u Dominikanskoj Republici
 Palmar de Bravo, u 
Meksiku, u saveznoj državi Puebla
 GD Palmar, nogometni klub iz Svetog Tome i Principa